Crofts ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Crofts (* 1984), walisischer Fußballspieler
 Ernest Crofts (1847–1911), englischer Maler
 Freeman Wills Crofts (1879–1957), irischer Schriftsteller

Siehe auch: 
 Croft